Brausch ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Brausch (* 1943), deutscher Politiker
 Wilhelm Brausch (1913–1992), deutscher Einzelhändler und Stadtoriginal in Xanten